Expectation, termo em inglês para designar "expectativa"
 Expectation (álbum), álbum do girl group sul-coreano Girl's Day
 "Expectation (canção)", canção da banda de rock psicodélico australiana Tame Impala

Desambiguação